Титул захищали Марсель Гранольєрс та Ораціо Себальйос, але вони програли в чвертьфіналі парі Ражів Рам / Джо Салісбері.

Перемогли в турнірі Нікола Мектич та Мате Павич, здолавши в фіналі пару Рам / Салісбері з рахуком  6–4, 7–6(7–4). Мектич цього року здобув шостий титул.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Учасники

Сіяні пари

Рейтинг станом на 3 травня 2021 року.

Інші учасники
Наступні пари отримали вайлдкард: 
  Марко Чеккінато /  Стефано Травалья
  Фабіо Фоніні /  Лоренцо Музетті
  Лоренцо Сонего /  Андреа Вавассорі

Наступні пари грали в турнірі як заміна:
  Марсело Аревало /  Матве Мідделькоп
  Аріель Беар /  Гонсало Ескобар
  Лієм Броді /  Енді Маррі
  Петрос Ціціпас /  Стефанос Ціціпас

Знялися
Перед турніром
  Фелікс Оже-Аліассім /  Губерт Гуркач → їх замінили  Лієм Броді /  Енді Маррі
  Мартон Фучович /  Каспер Руд → їх замінили  Марсело Аревало /  Матве Мідделькоп
  Карен Хачанов /   Андрій Рубльов → їх замінили  Петрос Ціціпас /  Стефанос Ціціпас
  Тім Пютц /  Александер Цвереф → їх замінили  Аріель Беар /  Гонсало Ескобар

Посилання
Основна сітка 

Italian Open - Doubles
Men's Doubles